Ненад Маринковић се може односити на:

 Ненад Маринковић (оперски певач) (1977–)
 Ненад Маринковић (фудбалер) (1988–)
 Ненад Маринковић Гастоз (1992–)